Araripe — município no Ceará
 Chapada do Araripe — formação montanhosa

Desambiguações de topônimos